Sobrino de Botin è un ristorante di Madrid, aperto dal 1725. Compare nel Guinness dei Primati come il più vecchio ristorante del mondo ancora in attività.

Il ristorante e la sua specialità, il maialino da latte al forno, sono citati da Ernest Hemingway nel romanzo Fiesta.

Si trova in calle de Cuchilleros 17, a Madrid, nel Distrito Centro.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Centro (Madrid)
Ristoranti della Spagna